Noorniakkat bezeichnet:
 Noorniakkat (Insel, Kulusuk), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Noorniakkat (Insel, Salissaalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland